Gladstone kan syfta på följande:

 William Ewart Gladstone, Storbritanniens premiärminister 1868–1874, 1880–1885, 1886 och 1892–1894

Geografi

Australien 

 Gladstone, South Australia, ort, Northern Areas, 
 Gladstone, New South Wales, ort, Kempsey, 
 Gladstone, Queensland, ort, 
 Gladstone (region), Queensland,

USA 

 Gladstone, Missouri, ort, Clay County, 
 Gladstone, Illinois, ort, Henderson County, 
 Gladstone, Michigan, ort, Delta County, 
 Gladstone, New Jersey, ort, Somerset County, 
 Gladstone, North Dakota, ort, Stark County, 
 Gladstone, Oregon, ort, Clackamas County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar